Prinsheerlyk is een gratis tweedaags muziekfestival in de Nederlandse plaats Venlo.

Korte geschiedenis 
Tot 2007 kende de stad Venlo geen eigen festival ter gelegenheid van de viering van Koninginnedag. Wel had Blerick een Koninginnemarkt en Tegelen had QueensKnight, maar verder moest Koningshuis-lievend Venlo uitwijken naar andere plaatsen in het land. In dat jaar startte het evenement Royaal Venloosch. Maar dit kreeg om onduidelijke redenen weinig aandacht. Om die reden hebben in 2009 de organisatie van een ander Venloos festival (Chop Till You Drop Outdoor) en een café in de Venlose binnenstad besloten tot samenwerking en Prinsheerlyk was het resultaat. Het eerste jaar kwamen 2500 mensen op het gratis eendaags festival af. Toen was de locatie nog het Nolensplein, maar in 2010 werd besloten te verhuizen naar het naastgelegen Nolenspark. Ook werd er vanaf dat jaar besloten de avond voor Koninginnedag ook een programma te presenteren. De capaciteit groeide uit tot 8000, en men besloot om – preventief – een tentzeil te spannen over het hele festivalterrein, voor het geval het weer tegen zou vallen.

Op 11 april 2012 werd bekendgemaakt, dat het festival in dat jaar niet zou plaatsvinden. Reden van de annulering was een dispuut tussen de oprichter en Stichting Cool Events, die elkaar aanwijzen als organisator. Wijmans kon de financiering voor 2012 niet rond krijgen, maar wees naar de stichting als verantwoordelijke van een negatieve balans van € 200.000,-. De stichting zag op haar beurt Wijmans als verantwoordelijke voor het tekort.

Externe links 	
 Recensie op djguide	
 Evenementenkalender Venlo

Festival in Venlo